Der Zehnkampf der Männer bei den 2. Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1987 fand am 3. und 4. September 1987 in Rom, Italien statt.

Weltmeister wurde der Torsten Voss aus der DDR. Den zweiten Platz belegte der bundesdeutsche WM-Dritte von 1983, Olympiadritte von 1984 und EM-Dritte von 1986 Siegfried Wentz. Bronze ging an Pawel Tarnowezki aus der Sowjetunion.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Anmerkung zu den Rekord-Punktzahlen:
Die angegebenen Werte ergeben sich aus der Umrechnung der Leistungen anhand der ab 1985 gültigen neuen Zehnkampf-Wertungstabelle. Die ursprünglich erzielten Punkte des Rekordhalters wichen von den oben angegebenen Werten ab, weil zum ursprünglichen Zeitpunkt noch eine andere Wertungstabelle Gültigkeit hatte.

Durchführung 
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt:
 Tag 1 (3. September) – 100 m, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung, 400 m
 Tag 2 (4. September) – 110 m Hürden, Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf, 1500 m

Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Ergebnisse 
3./4. September 1987

Anmerkung zur Ergebnisübersicht:
Die Werte zu den Einzeldisziplinen in der Tabelle geben in der ersten Zeile jeweils die Leistung und in der zweiten Zeile die jeweils zugehörige Punktzahl an.

Weblinks 
 IAAF World Championships in Athletics, 2nd IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 18. März 2020
 Men Decathlon Athletics II World Championship Rome (ITA) 1987 auf todor66.com (englisch), abgerufen am 18. März 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Decathlon, Rome 1987 (PDF 10,3 MB, S. 207), englisch, abgerufen am 18. März 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Zehnkampf der Manner